O Campeonato Nacional de Futebol Feminino de 2008/2009, foi a 24ª edição do maior escalão de Futebol Feminino de Portugal.

Campeonato

Calendário 1ª Fase

1ª Fase (De 13/09/2008 a 30/11/2008)

Calendário 2ª Fase

2ª Fase (De 14/12/2008 a 29/03/2009)

 Todos os Campeonatos - http://www.zerozero.pt/competicao.php?id_comp=143&op=palmares